Dr. Sugár Gyula (Mezőnagymihály, 1857 – Auschwitz, 1944) magyar ügyvéd, közíró, a Miskolci Ügyvédi Kamara ügyésze.

Életútja

Sugár Márton és Wohl Johanna fia. A budapesti tudományegyetemen szerzett jogi diplomát. 1886-ban nyitotta meg ügyvédi irodáját Miskolcon. 

Pályafutása során számos társadalmi szervezetben és gazdasági társaságnál töltött be funkciókat. 1890-től tagja Miskolc város képviselő testületének, az 1890-es évektől a Szabadelvű Párt aktivistája, 1900-tól pártjegyző. Először 1904-ben, majd a későbbi választások során kerületi választási elnök. 1910 után a Tisza István vezette Nemzeti Munkapárt tagja és a párt miskolci szervezetének főjegyzője. 1914-től a miskolci helyhatóság törvényhatósági bizottságának tagja. A Magyar Általános Hitelbank helyi hitelintézetének választmányi, majd felügyelőbizottsági tagja. 1929-ben az Ügyvédi Kamara ügyészének választották meg, e tisztségét közel 25 éven át töltötte be.

Kiváló íráskészségét számos újságcikk és tárca mellett az 1937-ben megjelent a „Bükk mellől. Vidám miskolci, borsodi történetek és egyéb elbeszélések” című könyv is tanúsítja. 1910-től az akkor újonnan alakult „Miskolc” c. napilap főmunkatársa. Kivette részét a város sportéletéből is: tisztségeket viselt az Magyar Turista Egyesület Miskolci Bükk Osztályában. Rendszeresen támogatta a város jóléti és egészségügyi intézményeit, iskoláit, jótékonysági egyleteit.

1935-ben közel ötven évi ügyvédi működés után nyugalomba vonult. Ebből az alkalomból a Miskolci Ügyvédi Kamarától elismerő oklevelet kapott.

1944 júniusában, a miskolci zsidóság megsemmisítése során, Sugár Gyulát és feleségét is Auschwitzba deportálták. A miskolci Törvényszék 862/1946 sz. határozata mindkettőjüket holttá nyilvánította.

Jegyzetek

Magyar jogászok
Miskolci politikusok
A holokauszt áldozatai
1857-ben született személyek
1944-ben elhunyt személyek
Magyar közírók
Meggyilkolt jogászok